Budynek Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu – dawna siedziba Inspektoratu Kolei Królewskiej, obecnie przychodnia lekarska, która jest spadkobierczynią tradycji lecznictwa kolejowego w Toruniu. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nr 2107.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w centrum miasta, na Przedmieściu św. Katarzyny, przy Placu 18 Stycznia 4, w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego, IV LO, oraz dworca Toruń Miasto z węzłem przesiadkowym.

Historia 

Budynek powstał w 1892 roku i pierwotnie był siedzibą Inspektoratu Kolei Królewskiej (Koniglische Eisenbahn Inspektion). Po 1920 roku w przejętym przez władze polskie gmachu umieszczono biura administracji Polskich Kolei Państwowych.

Krótko po II wojnie światowej zlokalizowano w nim, na mocy decyzji Dyrekcji Gdańskiej Polskich Kolei Państwowych, Przychodnię Lekarską PKP, którą po kilku miesiącach przekształcono w Obwodową Przychodnię Lekarską. W 1955 roku obiekt wyremontowano, powstały wówczas m.in. nowe gabinety lekarskie, apteka oraz siedziba Kolejowego Pogotowia Ratunkowego.

W 1975 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, przychodnię przekształcono w Obwód Lecznictwa Kolejowego (OLK) z siedzibą w Toruniu, który swym zasięgiem obejmował wszystkie przychodnie PKP z województw: toruńskiego i włocławskiego.

Obecnie w gmachu znajduje się Przychodnia Specjalistyczna OLK- MED, która jest spadkobierczynią tradycji lecznictwa kolejowego w Toruniu.

Architektura 
Budynek powstał w stylu neogotyckim i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
 Transport kolejowy w Toruniu
 Opieka zdrowotna w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1892